Bars - férfikeresztnév (a 'Bors' alakváltozata)
Bars vármegye - történelmi vármegye a mai Szlovákia területén
Óbars (szk. Starý Tekov), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Újbars - szlovákiai település
Bars - újság